Пётр Обни́нский:

 Обнинский, Пётр Викторович (; 1901—1997) — американский архитектор.
 Обнинский, Пётр Наркизович (1837—1904) — российский юрист и общественный деятель, публицист.